Я́ни Ла́юнен (; 16 июня 1990, Эспоо, Финляндия) — финский хоккеист, центральный нападающий. Чемпион мира 2011 года.

Биография 

Дебютировал в «Эспоо Блюз» 22 января 2008 г. — этот матч стал для него единственным во взрослой команде в сезоне 2007/2008, остальные он провёл в молодёжной.

Летом 2008 года Лаюнена на драфте НХЛ в седьмом раунде под общим 201-м номером выбрал клуб «Нэшвилл Предаторз».

В сезоне 2008/2009 провёл 25 матчей за взрослую команду «Эспоо Блюз», 25 за молодёжную. В сезоне 2009/2010 — 46 за взрослую, 4 за молодёжную. В сезоне 2010/2011 Яни провёл за взрослую команду все 60 матчей регулярного чемпионата СМ-Лиги и 18 матчей плей-офф, приложив руку к повторению лучшего результата в истории клуба — серебряным медалям чемпионата Финляндии.

В сборной участвовал в чемпионате мира 2011 в Словакии. Несколькими месяцами ранее он играл за сборную в Еврохоккейтуре. Во второй своей игре на чемпионате — четвертьфинальном поединке с норвежцами — забил гол. В полуфинале против России также забросил шайбу. В финале финны 6:1 обыграли Швецию (Лаюнен отметился голевой передачей) и во второй раз в истории стали чемпионами мира.

Статистика 
 Последнее обновление: 2 февраля 2016 года

Клубная карьера

Международные соревнования

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте АХЛ

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Эспоо Блюз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»